Le Village historique acadien est un musée extérieur situé à Pubnico, en Argyle, en Nouvelle-Écosse. Il comprend plusieurs édifices restaurés recréant un village acadien du milieu du  à la fin du .

Lien externe 

 Site officiel

Comté de Yarmouth
Musée acadien
Musée en Nouvelle-Écosse
Musée en plein air au Canada